A női öttusa versenyek végeredményei a 2004. évi nyári olimpiai játékokon.

Érmesek

Végeredmény

További információk 
 Eredmények

Öttusa a 2004. évi nyári olimpiai játékokon